Undead − album brytyjskiej grupy muzycznej Ten Years After
 Zombie z Berkeley (oryg. Undead) – australijski horror-komedia z 2003 roku w reżyserii braci Michaela Spieriga i Petera Spieriga
 The Undead – amerykański horror z 1957 roku w reżyserii Rogera Cormana
 Undead – seria powieści-romansów o wampirach autorstwa amerykańskiej pisarki MaryJanice Davidson